hrabstwo Cleveland (ang. Cleveland County) w USA, w stanie Arkansas
 hrabstwo Cleveland (ang. Cleveland County) w USA, w stanie Karolina Północna
 hrabstwo Cleveland (ang. Cleveland County) w USA, w stanie Oklahoma
 Cleveland – historyczne hrabstwo w Anglii